Kerstin est un prénom féminin.

Autres 
 (842) Kerstin, un astéroïde.

Voir aussi 
 

Prénom féminin